Bulevar oslobođenja, le Boulevard de la Libération, est un toponyme qui peut désigner :
le Bulevar oslobođenja, à Belgrade, la capitale de la Serbie ;
le Bulevar oslobođenja, à Novi Sad, en Serbie et dans la province autonome de Voïvodine.